est un terme anglais représentant les feux d'artifice, une classe de dispositifs explosifs de faible pyrotechnique utilisés à des fins esthétiques et de divertissement.

Firework(s) peut également se référer à :

Théâtre 

 , pièce de théâtre créée par  le .

Cinéma 

 Fireworks de Marcel Perez, sorti en 1921
 , film expérimental américain de  sorti en 1947 ;
 , titre anglais de Feu d'artifice (), film ouest-allemand de  sorti en 1954 ;
 , titre américain d (), film japonais de  sorti le .
 , abréviation de , un téléfilm japonais de Shunji Iwai sorti en 1993. Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?, produite par le studio Shaft, il s'agit d'une adaptation du téléfilm du même nom en film d'animation japonaise sorti le  au Japon.

 Série télévisée 

 , série télévisée diffusée du  au  sur SBS ;
 , série télévisée diffusée du  au  sur MBC.

 Musique 

 , suite de Georg Friedrich Haendel.
 , titre alternatif de Feu d'artifice, morceau de musique d'Igor Stravinsky.

 Groupe 

 , groupe punk formé au Michigan ;
 , groupe de rock indé forme à New York.

 Album 

 , album d'Angra sorti le  ;
 , album de Bonfire sorti le  ;
 , album d'Embrace sorti le  ;
 , compilation sortie le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Chanson 

 , chanson de Katy Perry présente sur l'album Teenage Dream sorti le  ;
 , chanson d'Animal Collective présente sur l'album Strawberry Jam sorti le  ;
 , chanson de Drake présente sur l'album Thank Me Later sorti le  ;
 , chanson de Nicholas Hooper présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de R. Kelly présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Roxette présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Siouxsie and the Banshees présente sur l'album Juju sorti le  ;
 , chanson de The Tragically Hip présente sur l'album  sorti le .
 Fireworks''', chanson de Purple Disco Machine sortie en single le .

 Voir aussi 

 Adobe Fireworks, bitmap/logiciel de dessin vectoriel précédemment connu sous le nom de Macromedia Fireworks''